Popillia — род жуков семейства . Встречаются от Афротропики до северного Китая. В Палеарктике и Ориентальной области обнаружено более 130 видов. Среди известных представителей злостный вредитель садов и парков японский жук (Popillia japonica), который был завезён в США, а в России отнесён к карантинным объектам. Предпринятые систематиками попытки разделить род на видовые группы были не очень удачны и основаны исключительно на близости морфологических признаков экзоскелета.

Систематика

Примечания

Литература 
 Jameson, M. L.; Paucar-Cabrera, A.; Solís, A. 2003: Synopsis of the New World genera of Anomalini (Coleoptera: Scarabaeidae: Rutelinae) and description of a new genus from Costa Rica and Nicaragua. Annals of the Entomological Society of America, 96(4): 415—432. doi: 10.1603/0013-8746(2003)096[0415:SOTNWG]2.0.CO;2
 Lin P. 1980. New species of genus Popillia from China (Coleoptera, Rutelidae). — Acta zootaxon. sin. 5: 192—199.
 Lin P. 1987. Three new species ol Popillia from the himalayan region. — Entomotaxonomia. 9: 195—200.
 Lin P. 1988. The Popillia of China (Coleoptera, Rutelidae). Ilustritaj Cinaj Insect — Faunoj: 1. Tianze Eldonejo, 71 pp., 25 taw.

Ссылки 
 
 
 
 

Хлебные жуки и хрущики
Роды жесткокрылых